BVA Cup kan avse:
BVA Cup (damer) - en volleybolltävling för damer
BVA Cup (herrar) - en volleybolltävling för herrar